

Patronymes 
Famille de Douhet
Giulio Douhet
Guillaume-Ferdinand de Douhet
Jacques de Douhet

Toponymes 
 Le Douhet, commune de Charente-Maritime.
 Château du Douhet
 Église Saint-Martial du Douhet
 Gare du Douhet - Écoyeux
 Aqueduc du Douhet
 Le Douhet, lieu-dit et port de plaisance de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, commune de Charente-Maritime.

Homonymie de patronyme